

Geografia 
 Rodden – città tedesca di Leuna, nella Sassonia-Anhalt

Persone 
 Beth Rodden – arrampicatrice statunitense
 Eddie Rodden – hockeista su ghiaccio canadese